Valley Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Valley Hill (Kentucky)
 Valley Hill (Mississippi)
 Valley Hill (North Carolina)